Ислетиља има више значења:

 Ислетиља (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ислетиља (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику